territórium, biológiai fogalom: élőhely
 territórium, közigazgatási egység
 Territórium, a Kárpátia együttes 2016-os rock-albuma